Черноива́нов — русская фамилия. Известные носители:

 
 Черноиванов, Вячеслав Иванович (род. 1938) — советский государственный деятель.
 Черноиванов, Михаил Арсентьевич (1910—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Черноиванов, Эдуард Алексеевич (род. 1936) — советский футболист.